Илья Игоревич Казнадей (; 22 июня 1989, Минск) — белорусский хоккеист, защитник. Воспитанник минского хоккея. В настоящее время является игроком гродненского «Немана», выступающего в Белорусской экстралиге.

Карьера 
Илья Казнадей начал свою профессиональную карьеру в 2006 году в составе минского клуба белорусской высшей лиги «Юниор». В своём дебютном сезоне Илья провёл на площадке 8 матчей, набрав 2 (1+1) очка. После сезона, проведённого в фарм-клубе жлобинского «Металлурга», Казнадей подписал контракт с бобруйским клубом «Динамо-Шинник», однако, проведя в его составе лишь один матч, он вернулся в «Металлург». За три года в Жлобине Илья стал основным защитником клуба, сумев привлечь к своей игре внимание со стороны многих команд.

16 ноября 2011 года Казнадей отправился на просмотр в минское «Динамо», а уже на следующий день заключил с клубом одностороннее соглашение.
В регулярном сезоне 2013/2014 его показатель полезности составил «-21». Таким образом, Илья стал самым бесполезным защитником в Лиге.

Достижения 
 Серебряный призёр чемпионата Белоруссии (2): 2009, 2011.
 Победитель чемпионата Белоруссии : Белорусская экстралига в сезоне 2011/2012.

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 4 января 2012 года

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте eliteprospects.com 

Хоккеисты Белоруссии
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Юниор» Минск
Игроки ХК «Динамо-Шинник»
Игроки ХК «Металлург» Жлобин
Игроки ХК «Динамо» Минск
Игроки ХК «Динамо-Молодечно»
Игроки сборной Белоруссии по хоккею с шайбой